L'ultima vendetta (The Ship That Died of Shame) – film del 1955 diretto da Basil Dearden e Michael Relph
 L'ultima vendetta (Mary, Mary) – romanzo di Julie Parsons